Бердянська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Бердянська сільська рада — Донецька область, Мангушський район
 Бердянська сільська рада — Харківська область, Зачепилівський район